Oud-Heverlee Leuven neemt in het seizoen 2020 - 2021 deel aan de Jupiler Pro League en Croky Cup.

Spelerskern 2020/21

Technische staf

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Beker van België 

Oud-Heverlee Leuven naar seizoen
Belgische voetbalclub 2020/21